Michael Cichy (né le  à New Britain, dans l'État du Connecticut aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace naturalisé polonais.

Biographie 
Il est repêché en 2009,  au total par les Canadiens de Montréal.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007|| USA Hockey 18 ans|| NAHL || 32|| 2|| 8|| 10|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Storm de Tri-City || USHL|| 59|| 16|| 29|| 45|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2008-2009|| Storm de Tri-City || USHL|| 26|| 10|| 19|| 29|| 11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ice de l'Indiana || USHL|| 30|| 24|| 23|| 47|| 12|| 13|| 6|| 19|| 25|| 6
|-
| 2009-2010|| Fighting Sioux du Dakota du Nord || WCHA|| 23|| 2|| 2|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Fighting Sioux du Dakota du Nord || WCHA|| 25|| 3|| 4|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Broncos de Western Michigan || CCHA|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Broncos de Western Michigan || CCHA || 37|| 4|| 14|| 18|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Broncos de Western Michigan || CCHA || 34|| 2|| 6|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| KH Sanok || Polska Hokej Liga || 33|| 21|| 18|| 39|| 10|| 11|| 8|| 5|| 13|| 6
|-
| 2015-2016|| Orlik Opole || Polska Hokej Liga || 42|| 34|| 61|| 95|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| STS Sanok || Polska Hokej Liga|| -|| -|| -|| -|| -|| 13|| 8|| 10|| 18|| 8
|-
| 2016-2017|| Orlik Opole || Polska Hokej Liga || 39 || 30 || 27 || 57 || 36 || 4 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| 2017-2018|| GKS Tychy || Polska Hokej Liga || 37||20 || 31 || 51 || 16 || 14 || 7 || 10 || 17 || 2
|-
| 2018-2019 || GKS Tychy || Polska Hokej Liga || 41|| 22|| 26|| 48|| 20|| 20|| 5|| 9|| 14|| 32
|-
| 2019-2020 || GKS Tychy || Polska Hokej Liga || 46|| 23|| 35|| 58|| 20|| 4|| 3|| 1 || 4|| 0
|-
| 2020-2021 || GKS Tychy || Polska Hokej Liga || 39|| 10|| 20|| 30|| 18|| 12|| 4|| 6|| 10|| 2
|-
| 2021-2022 || GKS Tychy || Polska Hokej Liga || 30|| 13|| 11|| 24|| 66|| 15|| 2|| 8|| 10|| 6
|-
| 2022-2023 || TH Unia Oświęcim || Polska Hokej Liga || || || || || ||

Notes et références 

Naissance en juillet 1990
Naissance à New Britain (Connecticut)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Joueur de hockey sur glace des Broncos de Western Michigan
Joueur international polonais de hockey sur glace